Valdeprado è il nome di alcuni comuni spagnoli:
Valdeprado – provincia di Soria
Valdeprado del Río – Cantabria